Владимир Николаевич Азар (настоящая фамилия Азаренко-Заровский) (1921–1984) — американский издатель, редактор российского происхождения. Родился в семье эмигрантов в   Белграде. 

Во время Второй мировой войны – младший офицер Русской освободительной армии (РОА). Был награждён Железным крестом 2 класса, в конце войны оказался во французской оккупационной зоне Германии.

В 1949 году с женой Ириной переехал в США.

Основал в г. Сан-Франциско русскоязычное издательство Globus Publishing House and Printers и ставший известным книжный магазин «Глобус». Способствовал изданию большого числа трудов, посвящённых антисталинскому движению в годы войны.

Примечания

Источники 
Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII-XX века.. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.

Чепыжов П. В. Русская книга на краю света: заметки о книжном магазине «Глобус». Про книги. 2018. № 3. С. 89-92.
 

Издатели XX века
Персоналии:Русская освободительная армия